Стефану () — греческая фамилия.

Известные носители 
 Стефану, Петрос (род. 1963) — религиозный деятель Греции.
 Стефану, Стефанос (род. 1965) — политический деятель Кипра.
 Серафим (Стефану) (1932—2017) — греческий митрополит.